Newbold peut faire référence à :

Patronymes 
  (1921–2002), joueur de football
  (1780-?), inventeur
 Ethel Newbold (1882–1933), épidémiologiste et statisticienne anglaise
 George Newbold Lawrence (1806-1895), homme d'affaires et ornithologue amateur américain
 , général américain
  (1830–1903), gouverneur de l'Iowa (1877–78)
  (1974– ), compositeur coréen
 Walton Newbold (1888–1943), membre du Parlement britannique

 , (1902–1966), politicien et juriste américain
 , (1918–1997), éditeur et journaliste américain

Toponymes 
 Newbold Verdon, un village situé dans le comté de Leicestershire en Angleterre.
 Newbold College est un centre universitaire de l'Église adventiste du septième jour situé à Binfield, un village du comté de Berkshire en Angleterre.

Homonymie de patronyme